Gabriel Carl Walther, född 31 augusti 2017 på Danderyds sjukhus, är en svensk prins och hertig av Dalarna. Han är son till prins Carl Philip och prinsessan Sofia, och sonson till kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia. Han är enligt successionsordningen nummer sex i den svenska tronföljden efter sin äldre bror prins Alexander och före sin yngre bror prins Julian.

Biografi

Födsel 
Den 31 augusti 2017 klockan 11.24 föddes prins Gabriel på Danderyds sjukhus. Han vägde vid födseln 3 400 gram och var 49 centimeter lång. Samma kväll sköts salut med 21 skott från Skeppsholmens salutstation samt från salutstationerna i Boden, Härnösand, Karlskrona och Göteborg. Den 4 september hölls en konselj på slottet, där kung Carl XVI Gustaf tillkännagav prinsens namn och hertigdöme.

Senare samma dag hölls tacksägelsegudstjänsten Te Deum i Slottskyrkan på Kungliga slottet. Vid gudstjänsten närvarade bland annat den närmaste familjen och riksdags- och regeringsrepresentanter.

Dop
Prins Gabriel döptes i Drottningholms slottskyrka den 1 december 2017. Officianter vid dopet var ärkebiskop emeritus Anders Wejryd, överhovpredikant biskop Johan Dalman och pastorn i Kungliga Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen. Prinsens faddrar är fastern prinsessan Madeleine, mostern Sara Hellqvist, faderns kusin Thomas de Toledo Sommerlath samt föräldrarnas vänner Oscar Kylberg och Carolina Pihl.

Namnen 
Namnet Gabriel har aldrig tidigare förekommit inom den svenska kungafamiljen - men likväl återfinns namnet bland prinsens förfäder. Det är ett arvnamn inom ätten Oxenstierna, och genom sin mormor härstammar kung Carl XVI Gustaf från denna släkt, närmast från Gabriel Bengtsson Oxenstierna. Carl är ett gammalt svenskt kunganamn som både prinsens far och farfar bär. Walther hette prins Carl Philips morfar.

Inte längre medlem av det kungliga huset 
Den 7 oktober 2019 beslutade kung Carl XVI Gustaf om förändringar kring vilka av hans familjemedlemmar som skulle tillhöra det kungliga huset. Beslutet innebar att prins Carl Philips barn och Prinsessan Madeleine|prinsessan Madeleines barn inte längre tillhör det kungliga huset och inte längre har ställning som kungliga högheter. De behöll dock sina titlar som prins/prinsessa och hertig/hertiginna. I samband med detta förväntas prins Gabriel inte längre ha offentliga åtaganden på kungens uppdrag och betraktas framgent som privatperson. Han kommer inte heller ha begränsningar kring framtida anställningar och inte heller få sina levnadsomkostnader täckta av riksdagens anslag till kungen. Gabriel är fortsatt arvsberättigad till tronen.

Titlar, ordnar och utmärkelser 

 2017–2019: Hans Kunglig Höghet Gabriel, Prins av Sverige, Hertig av Dalarna
 2019: Gabriel, Prins av Sverige, Hertig av Dalarna

Svenska ordnar och dekorationer 
  Riddare och Kommendör av Kungl. Maj:ts orden – (räknas från födseln, fick insignierna vid dopet)
 Riddare av Carl XIII:s orden – räknas från födseln

Anfäder

Referenser

Externa länkar

 Kungahusets tidigare webbsida om prins Gabriel: 

Män
Levande personer
Födda 2017
Svenska prinsar
Huset Bernadotte
Artiklar med släktträd
Ättlingar till Carl XVI Gustaf